Андерс Огнес Конрадсен (; 18 июля 1990, Будё, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник. Был игроком сборной Норвегии.

Карьера

Клубная 
Андерс Конрадсен — воспитанник футбольного клуба «Будё-Глимт». Дебютировал в команде 5 июля 2008 года в матче против «Бранна», заменив на 80-й минуте встречи Рунара Берга
.
Первый гол за «Будё-Глимт» забил 28 июня 2009 года в ворота «Фредрикстада».
По итогам сезона—2009 «Будё-Глимт» занял предпоследнее место в чемпионате и выбыл в первый дивизион. В первом дивизионе Конрадсен забил 10 голов в 28 сыгранных матчах и по окончании сезона перешёл в «Стрёмсгодсет».

Впервые сыграл за новую команду 20 марта 2011 года в матче с «Согндалом»
.
17 апреля 2011 года полузащитник забил первый гол за «Стрёмсгодсет» (в ворота «Сарпсборга 08» с передачи Фредрика Нурквелле
).
В сезоне—2012 Конрадсен в составе «Стрёмсгодсета» стал вице-чемпионом Норвегии. В январе 2013 года полузащитник стал игроком французского «Ренна».

В сборной 
Андерс Конрадсен выступал за юношеские сборные Норвегии различных возрастов. В составе молодёжной сборной полузащитник участвовал в отборочном турнире к чемпионату Европы—2013. Гол, забитый Конрадсеном в ворота французов в ответном стыковом матче, помог норвежской «молодёжке» пробиться в финальную часть турнира
.

14 ноября 2012 года в товарищеском матче с Венгрией Конрадсен впервые сыграл за сборную Норвегии. Полузащитник вышел на поле на 84-й минуте встречи вместо Рубена Йенссена
.

Статистика

Достижения 
 «Стрёмсгодсет»
 Вице-чемпион Норвегии (1): 2012

 «Русенборг»
 Чемпион Норвегии (2): 2015, 2016
 Обладатель Кубка Норвегии (1): 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции
 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Стрёмсгодсет»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Русенборг»